Jorge Vidal puede referirse a:

 Jorge Vidal, un cantor de tango argentino (1924-2010).
 Jorge Vidal, un pintor hispano chileno (1943-2006).
 Jorge Hernando Vidal, un futbolista colombiano (1974-).
 Jorge Vidal, un fotógrafo argentino (1970- ).